Pantaleoni ist der Familienname folgender Personen:

 Diomede Pantaleoni (1810–1885), italienischer Arzt und Politiker
 Elizabeth Téa Pantaleoni (* 1966), Künstlername Téa Leoni, US-amerikanische Schauspielerin und Filmproduzentin
 Maffeo Pantaleoni (1857–1924), italienischer Volkswirtschaftler
 Romilda Pantaleoni (1847–1917), italienische Opernsängerin (Sopran)